Asino (ruski: Асино) je grad (od 1952.) u Tomskoj oblasti u Ruskoj federaciji. Asino je smješten na .

Broj stanovnika: 30.300 (2001.). 

Luka je na rijeci Čulim. Asino je povezano i željeznicom.

Od gospodarstva je značajna drvna i drvoprerađivačka industrija.

Gradovi u Rusiji
Tomska oblast